Hermannsmühle heißen folgende geographische Objekte:

 Hermannsmühle (Lüttringhausen), eine Hofschaft im Remscheider Stadtbezirk Lüttringhausen im Land Nordrhein-Westfalen
 Hermannsmühle (Bardenitz), ein denkmalgeschütztes Mühlenensemble im Treuenbrietzer Ortsteil Bardenitz im Land Brandenburg